Haueisen steht für:

 Haueisen (Schauenstein), Ortsteil der Stadt Schauenstein, Landkreis Hof, Bayern

Haueisen ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Haueisen (1872–1954), deutscher Maler
 Astrid Haueisen-Oelssner (* 1944), deutsche Bildhauerin
 Dennis Haueisen (* 1978), deutscher Radrennfahrer
 Jens Haueisen, deutscher Elektroingenieur und Hochschullehrer
 Lutz Haueisen (* 1958), deutscher Bahnradfahrer
 Paul Eugen Haueisen (1845–1925), deutscher Architekt
 Werner Haueisen (1925–2013), deutscher Barfußhistoriker